Economia:
 Inversió econòmica
 Fons d'inversió
 Inversió (imatge)
 Inversió genètica
 Inversió de prioritat, situació que es produeix quan una tasca d'alta prioritat necessita un recurs que està ocupat per una tasca de baixa prioritat i per tant ha d'esperar fins que aquesta s'acabi
 Inversió en valor, paradigma d'inversió
 Inversió (recurs literari)
 Inversió lògica, operació que la lògica clàssica admetia com a operació lògica vàlida
 Inversió tèrmica, fenomen atmosfèric pel qual la temperatura augmenta amb l'altura, al contrari del que és usual
 Inversió musical, procés de transformació que afecta l'altura d'allò que es veu tocat per aquest procés